Блемре () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия
 Блемре () — коммуна во французском департаменте Вогезы региона Лотарингия